Le Petit Bras peut se référer à plusieurs toponymes :

Petit bras d'Henri (ruisseau), Saint-Gilles, MRC Lotbinière, Chaudière-Appalaches, Québec. 
Chemin du Petit-Bras, Saint-Ulric, MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec.
Lac Petit Bras, Baie-Comeau, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec. 
Lac du Petit Bras, Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac du Petit Bras, Saint-Just-de-Bretenières, MRC Montmagny, Chaudière-Appalaches, Québec. 
Le Petit Bras (fosse à saumon), Petit-Saguenay, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Le Petit Bras (lac), Saint-Nazaire, MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Le Petit Bras (rivière) Saint-Ulric, MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec. 
Le Petit Bras (rivière Amédée) (rivière) Baie-Comeau, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau), Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau), Saint-Sylvère, MRC Bécancour, Centre-du-Québec, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau), Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau) Saint-Théodore-d'Acton, MRC Acton Vale, Montérégie, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau) Les Méchins, MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau) Saint-Urbain (Québec), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau) Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau), Deschambault-Grondines, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec. 
Le Petit Bras (ruisseau), Bégin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Route du Petit-Bras, Saint-Bruno-de-Kamouraska, MRC Kamouraska, Bas-Saint-Laurent, Québec.
Ruisseau du Petit Bras, Les Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. 
Petit bras de la Rivière Mercier (ruisseau) Mont-Albert, MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. 
Lac de la Tour du Petit Bras, Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.